Żelechów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Żelechów est une ville dans le powiat de Garwolin
 Gmina de Żelechów est une gmina
 Żelechów est un village dans la powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Żelechów est un village dans la powiat de Grójec

dans la voïvodie de Lubusz
 Żelechów est un village